Валле-Агрикола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 1112 человек (2008 г.), плотность населения составляет 46 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 81010. Телефонный код — 0823.

Традиционной религией в Валле-Агриколе, как и во всей Италии, является христианство, местные католики почитают святого Роха, святого Себастьяна, празднование 20 января, и св. Никандра.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20161110045550/http://valleagricola.asmenet.it//

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/